Осада Белграда армией Османской империи велась с 25 июля по 29 августа 1521 года. Крепость Белграда, которая на тот момент находилась под контролем королевства Венгрии, осадил Сулейман I. Венгрия в то время находилась в состоянии острого государственного кризиса и не могла выставить достаточный для продолжительной обороны гарнизон: город защищали несколько сотен солдат и местные жители. Стены крепости были подорваны после проведения подкопа и семи дней тяжелой бомбардировки со стороны осаждавших. После этого город подвергся нападению и был захвачен без особого труда и с малыми потерями среди солдат Османской империи. Белград стал важной военной базой для дальнейших военных действий османов в Европе и столицей пашалыка Белграда, административно-территориального образования в составе империи. Во времена турецкого ига Белград стал одним из крупнейших городов Европы. Завоевание города в конечном итоге привело к битве при Мохаче, которая обернулась тяжёлым поражением для Венгерского королевства (в битве пал и сам король Людовик II), в результате которого основная часть государства была завоёвана турками, меньшая же отошла к Габсбургской монархии.

Примечания 

Сражения Венгрии
Сражения Османской империи
История Белграда
Османская Сербия
Сражения в Сербии
Осады 1521 года